TSZ steht für:
 Tanzsportzentrum (Vereinskürzel)
 Bahnhof Stuttgart-Zuffenhausen (DS100-Code)

tsz steht für:
 Purépecha (Sprache) (ISO-639-3-Code), isolierte indigene Sprache Mittelamerikas

Abkürzung